Lanco – città cilena
 Lanco – azienda svizzera
 Lanco – band statunitense